«Ле́тние това́рищи» () — американский телефильм 1992 года.

Сюжет 
Спарки Смит, тренер американской команды по бейсболу «Сиэтл Маринерс» приезжает в постперестроечную Россию с целью собрать и сделать профессиональную команду из людей, которые никогда толком в бейсбол не играли. Наладить контакт с игроками и понять, что такое Россия, американскому тренеру помогает молодая русская девушка Таня Белова, с которой у Спарки завязывается роман.

В ролях 
 Джо Мантенья — Спарки Смит
 Наталья Негода — Таня
 Майкл Лернер — Джордж
 Эрик Аллан Крамер — Борис
 Maрк Ролстон — Воронов
 Джон Флек — Милов
 Митчелл Дэвис — Игорь
 Тони Дакворт — Леонид
 Грант Форстер — Василий
 Джон Гилберт — Доболов
 Кен Кирзингер — Иван
 Ким Кондрашов — Никита

Факты 
Съемки проходили на стадионе Бэйли в Ванкувере (Британская Колумбия, Канада) и в Москве (Россия).

Ссылки 
 Steve McKerrow. Russians take to the field in 'Comrades of Summer,' an HBO film on baseball (1992-07-11) // The Baltimore Sun

Кинокомедии США
Кинокомедии 1992 года
Фильмы о бейсболе
Фильмы США 1992 года
Телефильмы Канады
Телефильмы США
Телефильмы 1992 года
Телефильмы на английском языке